La Camino Records era un'etichetta discografica inglese indipendente fondata dal chitarrista e compositore Steve Hackett. L'etichetta era originariamente finalizzata alla ristampa dei lavori solisti di Hackett, ma recentemente ha pubblicato prime edizioni del chitarrista e di altre formazioni legate al progressive rock.
Collegandosi al sito un messaggio indica che la Camino Records ha chiuso.

Note

Artisti 

 Steve Hackett
 Brand X

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche rock progressivo
Aziende del passato britanniche
Etichette discografiche del passato